En Pologne, Świątniki est le nom :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 du village de Świątniki, dans le powiat de Trzebnica ;
 du village de Świątniki, dans le powiat de Wrocław.

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Świątniki, dans le powiat de Radziejów ;
 du village de Świątniki, dans le powiat de Włocławek.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Świątniki, dans le powiat de Konin ;
 du village de Świątniki, dans le powiat de Poznań.

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Świątniki, dans le powiat de Pabianice ;
 du village de Świątniki, dans le powiat de Piotrków.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 du village de Świątniki, dans le powiat de Jędrzejów ;
 du village de Świątniki, dans le powiat de Sandomierz.